Електромагні́тна зброя (ЕМЗ) — зброя, в якій енергія електромагнітного випромінювання використовується безпосередньо для ураження цілі. При цьому використовується можливість наведення струмів високої напруги і виведення з ладу електричного і електронного устаткування в результаті перенапруження, що виникає. Зброя цього типу позиціюється як безпечна для людей і як така, що служить для виведення з ладу техніки супротивника;. відноситься до категорії «Зброя нелетальної дії».

Див. також 
 Інформаційна зброя
 Інфразвукова зброя
 Атомна бомба
 Хімічна зброя
 Біологічна зброя

Примітки

Джерела 
 Ковтуненко О.П., Богучарський В.В., Слюсар В.І., Федоров П.М. Зброя на нетрадиційних принципах дії (стан, тенденції, принципи дії та захист від неї). - Полтава: ПВІЗ. - 2006. - 248 с.  

Зброя